La Route nationale 66 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 66 en Belgique
 Route nationale 66 en Estonie
 Route nationale 66 en France métropolitaine

Voir aussi